Beaver Dam Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Dam Township (Missouri)
 Beaver Dam Township (North Carolina)

Siehe auch:
 Beaverdam Township